PALD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 856 амінокислот, а молекулярна маса — 96 754.

Кодований геном білок за функціями належить до фосфопротеїнів, ліпопротеїнів. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки